Панамериканский чемпионат по софтболу — соревнования национальных софтбольных сборных стран Америки, проводимые под эгидой Панамериканской конфедерации софтбола (CONPASA). Являются отборочными турнирами к чемпионату мира, Панамериканским играм, Центральноамериканским и Карибским играм.
 
Соревнования проводятся с 1981 года для мужских национальных сборных и с 1987 — для женских. Периодичность проведения неоднократно менялась.

Чемпионский титул у мужчин выигрывали Канада и Венесуэла (по 3 раза), США (2), Куба, Нидерландские Антильские острова и Аргентина (по одному разу). У женщин 9 раз чемпионом становилась сборная США.

Призёры

Мужчины

Женщины

Участники и результаты

Мужчины 

«?» — сборная принимала участие в чемпионате, занятое место неизвестно
«DNF» — сборная принимала участие в чемпионате, снялись с турнира до его окончания

Женщины 

«?» — сборная принимала участие в чемпионате, занятое место неизвестно

См. также 
 Панамериканский чемпионат по софтболу среди девушек

Примечания

Ссылки 
 Сайт CONPASA